Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в категории до 98 кг на первых Европейских играх прошли 13 июня. Приняли участие 22 спортсмена из 22 стран. Соревнования проходили на спортивной арене имени Гейдара Алиева.

Победу в турнире одержал Ислам Магомедов, принеся сборной России уже третью золотую медаль на борцовском ковре за этот день. Второе место занял украинский спортсмен Дмитрий Тимченко. Бронзовые медали завоевали чемпион мира 2014 года француз Мелонен Нумонви и турок Дженк Ильдем.

Призёры

Соревнование

Основной турнир 
Легенда
VT — победа на туше; 
VB — победа по травме соперника; 
PP — победа по очкам с техническим баллом у проигравшего; 
PO — победа по очкам без технического балла у проигравшего; 
SP — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов с техническим баллом у проигравшего; 
ST — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов без технического балла у проигравшего;

Турнир за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр
 Протокол соревнований